Marmashen är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Marmashen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Marmashen är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Marmashen sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Marmashen. Runt Marmashen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  kilometer sydost om Marmashen.

Runt Marmashen är det i huvudsak tätbebyggt.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak